K5, K 5  eller K-5 kan syfta på:

 AMD K5 – en PC-kompatibel mikroprocessor från AMD jämförbar med Intel Pentium
 K 5 – ett svenskt kavalleriförband 1658–1927, se Skånska husarregementet